Gimialcón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gimialcón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Gimialcón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar